{|
|valign="top"|

Uniformes históricos

Referencias 

Pachuca
Club de Fútbol Pachuca